Greiffenhorst steht für
 Greiffenhorstpark, Parkanlage in Krefeld 
 Haus Greiffenhorst, ehemaliges Jagdschlösschen in Krefeld